Het ATP-toernooi van Indian Wells 2004 (met de officiële naam Pacific Life Open) vond plaats van 10 tot en met 21 maart 2004. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van de Indian Wells Tennis Garden in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2004 trok 267.834 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells